Brandon Schultz ist der Name folgender Personen:

* Brandon Schultz (Drehbuchautor) (Brandon A. Schultz), US-amerikanischer Drehbuchautor, Schauspieler und Produzent 
 Brandon Schultz (Eishockeyspieler) (* 1996), US-amerikanischer Eishockeyspieler